Mariotti ist ein italienischer Familienname und der Familienname folgender Personen:

 Alberto Mariotti (* 1935), argentinischer Fußballspieler
 Annibale Mariotti (1738–1801), italienischer Arzt und Poet
 Eva Maria Mariotti (* 1917), Angeklagte in den Mariotti-Prozessen
 Francesco Mariotti (* 1943), Schweizer Künstler
 Frédéric Mariotti (1883–1971), französischer Schauspieler
 Giorgio Mariotti (* 1969), griechischer Politiker, Gründer der Piratenpartei Griechenlands
 Giovanni Mariotti (1791–1864), Schweizer Politiker
 Hannibal Mariotti (1738–1801), italienischer Mediziner und Dichter
 Italo Mariotti (1928–2014), italienischer Philosophiehistoriker
 Jean Mariotti (1901–1975), französischer Schriftsteller

 Mario Mariotti (1940–2019), Schweizer Tischtennisspieler und -trainer
 Massimo Mariotti (* 1961), Schweizer Fußballspieler
 Michele Mariotti (* 1979), italienischer Dirigent
 Pablo Mariotti (* 2003), Schweizer Unihockeyspieler
 Philippe Mariotti (1939–1984), französischer Militärbeobachter
 Scevola Mariotti (1920–2000), italienischer Klassischer Philologe
 Sergio Mariotti (* 1946), italienischer Schachspieler

Mariotti bezeichnet außerdem:

 T. Mariotti, eine italienische Schiffswerft
 (7972) Mariotti, ein Asteroid des Hauptgürtels